Милош Пантовић је име и презиме следећих људи:

 Милош Пантовић (фудбалер, 1996)
 Милош Пантовић (фудбалер, 2002)